Holoaden är ett släkte av groddjur. Holoaden ingår i familjen Strabomantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Holoaden